Adrian Meisen – sciatore alpino tedesco
 Bastian Meisen – sciatore alpino tedesco
 Marcel Meisen – ciclocrossista e ciclista su strada tedesco
 Paul Meisen – musicista tedesco